Les ATP World Tour Masters 1000, ou plus simplement Masters 1000, sont une catégorie d'événements de tennis professionnel masculin organisés par l'ATP regroupant neuf tournois qui se déroulent annuellement depuis 1990 en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Ils font partie des "Grands titres" tout comme les Grand Chelems, les ATP Finals et les jeux olympiques. Il s'agit après les tournois du Grand Chelem, de la  la plus importante. 

Cet article traite des records et statistiques de la catégorie depuis sa création en 1990. 

Le record de titres en simple est détenu par le Serbe Novak Djokovic avec 38 consécrations, suivi de l'Espagnol Rafael Nadal et du Suisse Roger Federer avec respectivement 36 et 28 sacres. Le record de titres en double est détenu par les jumeaux américains Bob et Mike Bryan qui se sont imposés ensemble à 39 reprises, suivi par le Canadien Daniel Nestor et ses 18 trophées.

Toutes disciplines confondues Novak Djokovic, Rafael Nadal, Bob Bryan et Mike Bryan détiennent le record de 39 titres remportés.

Le Master d'or est l'équivalent du "Grand Chelem en carrière", cela consiste à s'imposer au moins une fois dans chacun des neuf  créneaux de la catégorie. Cette performance a été réalisé par un seul joueur en simple : Novak Djokovic et trois en double : Bob Bryan, Mike Bryan et Daniel Nestor. Les trois  se sont d'ailleurs imposés au moins deux fois dans chaque créneau dans leur discipline respective.

Les tournois de la catégorie 
Pour le reste de l'article on utilisera les abréviations suivantes :

* Le Masters 1000 du Canada est organisé les années paires à Toronto et impaires à Montréal.

Résultats des joueurs les plus titrés 
Chaque case correspond au meilleur résultat dans le tournoi considéré. Si le joueur a atteint la finale, le nombre de finales (gagnées - perdues) est affiché ; sinon seul le meilleur résultat. En vert les titres remportés, en rouge les finales atteintes sans remporter le titre. Les records sont en gras partagés ou .

Concernant les anciens Masters 1000 du créneau : SES regroupe les performances à Stockholm, Essen & Stuttgart.

 — = Aucune participation, 1T = , 2T = , 3T = , HF = 1/8 de finale, QF = 1/4 de finale, DF = 1/2 finale

En simple

En double

Records en simple 
Mis à jour après le Masters de Paris-Bercy 2022
Série en cours :

Totaux

En carrière

Par saison 
 Meilleures performances sur une saison

 Régularité
Les années correspondent à la  et dernière saison où la performance a été réalisée.

Par surface 
Pour rappel :
 25 Masters 1000 se sont déroulés sur moquette. Au créneau  jusqu'en 1997 et à Paris-Bercy (créneau ) jusqu'en 2006. 
 La catégorie a toujours comporté 3 évènements sur terre battue par an, depuis 2007 les 6 autres tournois se déroulent sur dur.
 Les deux derniers Masters 1000 de la saison se jouent en intérieur jusqu'en 2008. Depuis 2009, seul Paris-Bercy se joue en intérieur.

 Titres

 Pete Sampras, Andre Agassi et Thomas Muster ont remporté au moins un titre par surface.
 Novak Djokovic et Rafael Nadal ont remporté au moins 10 titres sur dur et terre battue.

 Finales

 Victoires

 Novak Djokovic et Roger Federer ont remporté plus de 100 matchs sur dur et sur terre battue, Rafael Nadal est le seul joueur à en avoir remporté plus de 150.

 Pourcentage de victoires (V - D)

 Novak Djokovic est le seul joueur a posséder un pourcentage de victoires supérieur à 80 % sur dur et terre battue.

 Rafael Nadal est le seul à avoir remporté les 3 Masters 1000 sur terre battue sur une saison - en 2010. Personne n'a réussi à remporter les 6 Masters 1000 sur dur sur une saison.
 Novak Djokovic est le seul à avoir remporté plus d'une fois les 6 Masters 1000 sur dur - deux fois chacun. Rafael Nadal est le seul à avoir remporté plus de deux fois les 3 Masters 1000 sur terre battue  - 5 fois chacun.

Par tournoi 
Sont ici recensées les meilleures performances dans chacun des tournois Masters 1000, sont ainsi pris en compte uniquement les résultats des éditions catégorisées Masters 1000. Seule la ville hôte importe (concernant Madrid, les performances sont regroupées sans tenir compte du changement de surface en 2009).

 Participations
 19 : Rafael Nadal à Madrid & Rome 
 18 : Roger Federer à Indian Wells & Miami, Feliciano López à Miami, Fernando Verdasco à Madrid et Novak Djokovic à Paris-Bercy.
 17 : Roger Federer à Rome & Cincinnati, Rafael Nadal à Monte-Carlo, Feliciano López à Indian Wells & Madrid, David Ferrer à Miami, Fabrice Santoro à Monte-Carlo et Fernando Verdasco à Miami.

 Séries
Une série de titres/finales est considérée comme interrompue si un joueur ne participe pas à une édition, a contrario des séries de victoires.

 Les séries 
 Sans manquer de tournoi
Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les seuls joueurs à avoir remporté plus de 2 titres consécutivement en Masters 1000. Aucun autre joueur n'a remporté plus de 17 matchs consécutivement.

 Série "libres"
Dans cette partie, une série n'est pas considérée comme interrompue si un joueur ne participe pas à un Masters 1000.

 Précocité et longévité 
L'âge est celui du joueur le jour de la finale (le dimanche sauf exception).

 Précocité
Cette partie regroupe les records de précocité par joueur, selon l'âge et le nombre de participations.

 Un total de six joueurs ont été sacrés avant leur , dont trois d'entre eux à plusieurs reprises. Andreï Medvedev, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal ont remporté respectivement deux, deux et six titres avant leur 20 ans.

 Le Canadien Denis Shapovalov est le plus jeune joueur et le plus rapide à avoir atteint les quarts de finale et les demi-finales d'un tournoi Masters 1000. Il atteint le dernier carré à Montréal en 2017. Pour sa  dans un tournoi de la catégorie et âgé de seulement 18 ans, 3 mois et 27 jours.

 Longévité 
Cette partie regroupe les records de longévité par joueur, selon l'âge et l'écart (entre le  et dernier titre/finale) Andre Agassi, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont remporté un titre avant 20 ans et après 30 ans. Seul l'Espagnol en a remporté plusieurs.
 Tommy Haas détient le record de l'écart entre la  et la dernière victoire : 20 ans, 1 mois et 29 jours (de Miami 1997 à Rome 2017)''.

Autres 
 Dans chaque tournoi
Sont recensées ici les performances dans chacun des créneaux des Masters 1000. En conséquence sont regroupées les performances :
 à Hambourg jusqu'en 2008 et à Madrid depuis 2009,
 à Stuttgart de 1996 à 2001 et à Madrid de 2002 à 2008 ainsi qu'à Shanghai depuis 2009.

Le "Master d'or en carrière" est l'équivalent du "Grand Chelem en carrière" dans la catégorie Masters 1000 ; à savoir s'imposer une fois dans chaque créneau. Seul Novak Djokovic y est parvenu, il a même réalisé un "double Masters d'or en carrière".

 Autres records de titres

Statistiques en simple

Têtes de série et qualifiés 
Les tournois dans lesquels les têtes de série correspondent au classement ATP des joueurs sont suivis d'une astérisque.

 Têtes de série  et  en finale

Les têtes de série  et  se sont affrontées en finale à 38 reprises. 31 fois ces joueurs étaient les  et  du classement ATP.

 Têtes de série  à  en demi-finale
À 6 reprises, les têtes de série  à  étaient présentes en demi-finales, 4 fois ces joueurs occupaient les quatre  du classement ATP.

 Têtes de série  à  en quart de finale
Il est arrivé une seule fois que les têtes de série  à  soient présentes en quarts de finale, ces joueurs occupaient les huit  du classement ATP.

 Têtes de série  à  en huitièmes de finale
Il n'est jamais arrivé que les seize  atteignent les huitièmes de finale. Au maximum quinze des seize  ont atteint les huitièmes de finale ensemble. 

 Aucune tête de série en finale
À deux occasions la finale opposait deux joueurs non tête de série.

Borna Coric et Andrei Pavel sont le vainqueur et le finaliste les plus mal classés de l'histoire, ils occupaient respectivement la  et  du classement ATP le jour de leur finale.

 Qualifiés en finale
10 joueurs issus du tableau de qualification ont atteint la finale d'un Masters 1000 pour un bilan de deux victoires et huit défaites.

Compatriotes dans le dernier carré 
 En finale
Quatre nations ont placées deux de leurs représentants en finale à 25 reprises. Les États-Unis l'ont fait 14 fois, l'Espagne 8,  la Suisse 2 et l'Argentine une fois. 

Les États-Unis ont réussi ce fait uniquement sur le continent nord-américain, l'Espagne et l'Argentine seulement en Europe. Seule la Suisse l'a réalisé sur plusieurs en Europe et sur le continent nord-américain.

 En demi-finale
L'Argentine est la seule nation à avoir placé quatre de ses représentants en demi-finale.

Durée de match 
Le match le plus long jamais joué en Masters 1000 est la finale de Rome en 2005. L'Espagnol Rafael Nadal y a battu l'Argentin Guillermo Coria en 5 heures et 15 minutes et cinq manches.

Le match le plus long en trois manches est une des demi-finales de Madrid en 2009. L'Espagnol Rafael Nadal y a battu le Serbe Novak Djokovic en 4 heures et 2 minutes.

Le match le plus court s'est déroulé au  de Miami en 2014. Le Finlandais Jarkko Nieminen y a battu l'Australien Bernard Tomic en 28 minutes et 20 secondes. Ce dernier ne marqua qu'un seul jeu et 13 points. C'est aussi le match le plus court jamais joué sur le circuit principal

Records en double

En carrière 
 En carrière

Par saison

Longevité 
Rohan Bopanna est le vainqueur le plus âgé : 43 ans et 15 jours

Voir aussi

Articles connexes 
 ATP World Tour
 Masters 1000
 Tournois WTA Premier (catégorie féminine équivalente)
 Records du tennis

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP
 Sites officiels des tournois

  Site officiel du Masters d'Indian Wells
  Site officiel du Masters de Miami
  Site officiel du Masters de Monte-Carlo
   Site officiel du Masters de Madrid
  Site officiel du Masters de Rome

  Site officiel du Masters du Canada
  Site officiel du Masters de Cincinnati
  Site officiel du Masters de Shanghai
  Site officiel du Masters de Paris-Bercy

Notes et références

Notes

Références

Navigation